Dohlus ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Dohlus (* 1947), deutscher Journalist und Medienmanager
 Horst Dohlus (1925–2007), deutscher Politiker (SED)